Балаба:

 Балаба — деревня в Старосельском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области Беларуси.
 Балаба, Григорий Фёдорович (1911—2003) — советский футболист и тренер.